Бистахиэве́рсор (, буквально: разрушитель из Бистахи) — род хищных динозавров из надсемейства тираннозавроид, живших во времена верхнемеловой эпохи (около  назад) на территории Северной Америки.

Название Bistahieversor происходит от слова племени навахо «Bistahí», что означает «место глинобитных образований» (которое образовано от названия пустыни Бисти, где он был впервые найден) и «eversor», что означает «разрушитель».

Окаменелые останки подростков и взрослых особей были найдены в формации Киртленд, штат Нью-Мексико. Взрослый Bistahieversor, по оценкам, мог достигать  в длину и весить не менее тонны. Форма черепа позволяет отнести его к группе тираннозавров, а также роднит с динозавром Tyrannosaurus. Географические барьеры, такие как Скалистые горы, могли быть естественным изолирующим препятствием между южными Bistahieversor и более развитыми северными тираннозаврами.

Классификация 2019 года:

Примечания

Ссылки 
 .

Тираннозавроиды
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2010 году